Opel Astra OPC ist eine durch das Opel Performance Center aufgewertete sportlichere Variante des Opel Astra, die es in mehreren Modell-Generationen gibt:
 Opel Astra G
 Opel Astra H
 Opel Astra J